Skupina 6 může znamenat:

 6. skupina prvků
 Skupina 6 (motorsport) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA